Carlos Pérez Rodríguez (Quesada, Costa Rica, 9 de octubre de 2003) es un futbolista costarricense-nicaragüense que juega como delantero en el A.D San Carlos de la Primera División de Costa Rica.

Selección nacional

Categorías inferiores 
Tuvo su debut con la selección de Nicaragua Sub-17 el 18 de marzo de 2019 en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf de 2019 contra selección de San Vicente y las Granadinas, alineado como jugador titular disputó 85 minutos del partido en la derrota 2-0. En el siguiente partido se enfrentaban ante Islas Vírgenes Estadounidenses, Pérez disputó 67 minutos del partido ofreciendo una anotación al minuto 36, finalizando con la victoria 5-0. En el tercer partido se enfrentaban ante Granada, Carlos fue titular en el encuentro sumando los 90 minutos con la victoria 0-4. En el último partido de la fase de grupos, Carlos no estuvo convocado contra Islas Caimán en la victoria nicaragüense 3-0, logrando clasificar de primer lugar con 9 puntos de la fase de grupos. En octavos de final, Carlos se enfrentaba ante la selección de Costa Rica disputando 90 minutos en la derrota 2-1 siendo eliminados del Campeonato Sub-17 de la Concacaf de 2019.

El 26 de julio de 2022, Carlos tuvo la oportunidad de jugar con la selección de Nicaragua Sub-20 en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2022, Nicaragua ya estaba clasificada a octavos de final después de las eliminatorias en 2021, por lo que su rival fue Estados Unidos, Pérez fue alineado como titular, sumando los 90 minutos en la derrota nicaragüense 5-0, siendo eliminados del Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2022.

Participaciones internacionales juveniles

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Carlos Pérez en Transfermarkt
 Ficha de Carlos Pérez en Soccerway

Futbolistas de Nicaragua